Erster in der Saison 1993/94 der deutschen Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München. Die Saison begann am 7. August 1993 und endete am 7. Mai 1994.

Saisonüberblick

Meisterschaft und internationale Plätze 
Bayern München beendete eine durchwachsene Hinserie auf Platz 2 und trennte sich zur Winterpause von Trainer Erich Ribbeck. Sein Nachfolger wurde Franz Beckenbauer. In dessen Debütspiel verlor die Mannschaft mit 1:3 gegen den VfB Stuttgart und fiel bis zum 21. Spieltag auf Platz 5. In der Folge konnten sich die Münchener aber stabilisieren und die Tabellenführung übernehmen. Allerdings verringerte sich der Abstand am 31. Spieltag durch eine 4:0-Niederlage beim engsten Verfolger 1. FC Kaiserslautern nochmal. Am 23. April 1994, dem 32. Spieltag, kam es zur Begegnung Bayern Münchens und des 1. FC Nürnberg, die durch das sogenannte „Phantomtor“ bekannt wurde. Schiedsrichter Hans-Joachim Osmers gab auf ein Zeichen seines Linienrichters ein Tor für die Bayern, obwohl Thomas Helmer neben das Tor geschossen hatte. Das Spiel endete mit 2:1 für den FC Bayern, wurde aber vom DFB nachträglich annulliert und neu angesetzt. Das Wiederholungsspiel am 3. Mai 1994 gewannen die Bayern mit 5:0. Am 33. Spieltag machte der 1. FC Kaiserslautern durch einen Sieg über Borussia Dortmund einen weiteren Punkt auf die Bayern gut, da diese beim Karlsruher SC nur Unentschieden spielten. Die Bayern gewannen ihr Abschlussspiel aber mit 2:0 gegen Schalke 04 und wurden mit diesem einen Punkt Vorsprung auf den 1. FC Kaiserslautern zum 13. Mal Deutscher Meister.

Die erste Tabellenhälfte der Bundesliga lag in diesem Jahr außergewöhnlich eng beieinander. Diese enge Situation führte auch zum bis heute einmaligen Kuriosum, dass der MSV Duisburg am 22. Spieltag die Tabelle mit negativer Tordifferenz (−1) anführte. Noch am 31. Spieltag hatte der Neuntplatzierte nur fünf Punkte weniger als Bayern München und hätte diese theoretisch noch einholen können. Hinter Kaiserslautern, dass sich erst in der Endphase als größter Bayern-Herausforderer durchsetzen konnte, blieb der Kampf um die UEFA-Cup-Plätze daher bis zum Schluss offen. Dritter wurde Leverkusen vor Borussia Dortmund, das erst am 30. Spieltag zum ersten Mal auf einen internationalen Rang gesprungen war. Herbstmeister Eintracht Frankfurt, der in der Rückrunde an Boden verlor, erreichte mit einem 3:2-Sieg in Köln immerhin noch Platz 5.

Bitter verlief der letzte Spieltag hingegen für den Karlsruher SC. Der KSC hatte eine starke Rückrunde gespielt und im Frühjahr mit dem Erreichen des UEFA-Cup-Halbfinals international für Furore gesorgt, rutschte durch eine 5:1-Niederlage bei Absteiger SG Wattenscheid 09 aber noch von Platz 3 auf Platz 6 ab. Auch Neuling und Überraschungsteam MSV Duisburg (das sogar Hinrunden-Dritter war) konnte seine beste Bundesligasaison seit 1978 nicht krönen. Vorjahres-Meister Werder Bremen hatte sogar schon am 33. Spieltag keine Chance mehr, den UEFA-Cup-Platz zu erreichen.

Abstieg 
Frühzeitig stand der Abstieg des VfB Leipzig nach einer Bundesliga-Saison fest. Die Sachsen hatten in der Rückrunde nur sechs Punkte gesammelt und waren nach dem 30. Spieltag nicht mehr zu retten. Am 32. Spieltag folgte die SG Wattenscheid 09. Dynamo Dresden und Schalke 04 hatten sich hingegen dank guter Rückrunden frühzeitig retten können.

Der SC Freiburg stand am 31. Spieltag mit vier Punkten Rückstand auf den 1. FC Nürnberg bereits vor dem Abstieg. Er gewann jedoch seine letzten drei Spiele und verblieb in der Bundesliga, während die Nürnberger nur noch einen Sieg landen konnten und aufgrund der schlechteren Tordifferenz absteigen musste. Dabei erwies sich die Fehlentscheidung rund ums "Phantomtor" im Spiel gegen den FC Bayern als folgenreich, da mit einem Remis im besagten Spiel der Klassenerhalt gelungen wäre.

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft FC Bayern München 

* Jan Wouters (16/1), Harald Cerny (3/-) und Mazinho (1/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Schiedsrichter

Einzelnachweise 

1993/94
Fußballsaison 1993/94